Deux navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Trumbull :
 l', l'une des treize frégates autorisées par le Congrès continental en 1775 ;
 l', un sloop de guerre de 18 canons construit entre 1799 et 1800.

Trumbull